Chartaal geld of cash geld
 Chinese kèpèng, een oude Chinese munteenheid die aan het begin van de twintigste eeuw is geslagen met de Engelse waardeaanduiding Cash
 Cash (Arkansas), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Arkansas
 Cash (computerspel), een computerspel
 Cash (1933), een comedyfilm van Zoltan Korda
 Cash (2007), een film van Anubhav Sinha met Ajay Devgan
 Johnny Cash, countryzanger